WEC 7: This Time It's Personal foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo World Extreme Cagefighting em  no Palace Indian Gaming Center em Lemoore, California.

Background 
O evento principal viu Ron Waterman enfrentar James Nevarez para decidir o Campeão Inaugural Super Pesado do WEC.

Resultados

Ligações Externas 
 WEC 7 Results at Sherdog.com

2003 nas artes marciais mistas